Příjmení Nehasil nosí více různých osobností:

Tomáš Nehasil – český žokej
Václav Nehasil (1845–1929) – český statkář a politik
Vladislav Nehasil (* 1947) – český sportovec, gymnasta